Украшенные лори () — род птиц из семейства Psittaculidae.

Описание 
Попугаи малого и среднего размера, обитающие на Новых Гебридах, Новой Британии, Новой Ирландии, Новой Гвинее, Новой Каледонии, Соломоновых островах, Индонезии и на архипелаге Фиджи.

У некоторых видов оперение преимущественно зелёное, у других — ярко-красное. Большинство видов очень редки в дикой природе и практически не встречаются в неволе.

Классификация 
На февраль 2021 года в род включают 14 видов:
 
 -?

Примечания

Литература 
 Dominique Mario et Gino Conzo (trad. Giusi Furno et Sandrine Morel), Le Grand Livre des perroquets, Paris, de Vecchi, 2004, 287 p.

 
Роды птиц